Ша́нгское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Шарьинском районе Костромской области России.

Административный центр — село Николо-Шанга.

История 
Шангское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

22 июня 2010 года в соответствии с Законом Костромской области № 626-4-ЗКО в состав Шангского сельского поселения включены упразднённые Кривячское и Пищёвское сельские поселения.

20 июня 2018 года в состав Шангского сельского поселения включены населённые пункты упразднённого Головинского сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайта Шарьинского района 
 Поселение на портале государственных органов Костромской области

Муниципальные образования Шарьинского района
Сельские поселения Костромской области